Илья́ Ива́нович Ивано́в (, Щигры, Курская губерния — 20 марта 1932, Алма-Ата) — русский и советский -животновод, профессор, специалист в области искусственного осеменения и межвидовой гибридизации животных. Принимал участие в попытках вывести гибрид человека с другими приматами. Он является основоположником метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

Биография 
Родился а в селе Щигры Курской губернии в семье чиновника уездного казначейства.

В 1890 году окончил сумскую классическую гимназию и поступил на естественно-исторический факультет Московского университета, однако в 1892 году решил перевестись на одноимённый факультет в Харьковский университет, который окончил в 1896 году.

Стажировался в биологических лабораториях Петербурга, Женевы, Парижа. Работал в Институте экспериментальной медицины (1899—1905), преподавал на Высших сельскохозяйственных курсах (1906—1909), несколько лет учился за границей, прошёл теоретический и практический курсы бактериологии в Институте Пастера в Париже. В 1907 году получил звание профессора, вёл исследования в Аскании-Нова (1909—1917), в институте экспериментальной ветеринарии (1917—1921, 1924-30) на Центральной опытной станции (1920—1924), преподавал в Московском высшем зоотехническом институте (1928—1930) и Казахском ветеринарно-зоотехническом институте (1931—1932).

Научные работы посвящены изучению биологии размножения сельскохозяйственных животных и разработке зоотехнического метода искусственного осеменения. Усовершенствованный последователями метод нашел широкое применение в животноводстве многих стран и используется при совершенствовании и выведении новых пород, при межвидовой гибридизации животных, начало которой связано с именем ученого в период его работы в Аскании-Нова. В 1926—1927 возглавил экспедицию в Западную Африку для постановки опытов о гибридизации человекообразных обезьян, способствовал учреждению центра приматологии Сухумского питомника обезьян. В биологии зоотехники создал свою школу.

Иванов работал в области межвидовой гибридизации животных. На организованной им в 1910 зоотехнической станции в заповеднике Аскания-Нова он получил ряд гибридов между дикими и домашними животными. Проводил исследовательскую работу в Государственном институте экспериментальной ветеринарии (1917—1921, 1924—1930), на Центральной опытной станции по вопросам размножения домашних животных (1921—1924) и в Московском высшем зоотехническом институте (1928—1930).

В начале XX века Иванов провёл работу по усовершенствованию процесса искусственного осеменения и его практического применения в разведении лошадей. Он доказал, что эта технология позволяет одному жеребцу-производителю оплодотворить до 500 кобыл (вместо 20—30 при естественном осеменении), представители конезаводов со всех частей мира часто посещали станцию Иванова.

Иванов был пионером в практике использования искусственного осеменения для получения различных межвидовых гибридов. Одним из первых он вывел и изучал гибрид зебры и осла, зубра и домашней коровы, антилопы и коровы, мыши и крысы, мыши и морской свинки. В то время генетика как наука ещё находилась в зачаточном состоянии, существовало широкое мнение, что подобные гибриды могут положить начало новым видам домашних животных, поэтому работа Иванова считалась очень важной.

Эксперименты по гибридизации человека-обезьяны 

Одним из наиболее спорных экспериментов Иванова является попытка создать гибрид человека и обезьяны. Ещё в 1910 году, во время его выступления перед Всемирным конгрессом зоологов в Граце, он описал возможность получения подобного гибрида используя искусственное осеменение.

В 1924 году, во время своей работы в институте Пастера в Париже, Иванов получил разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, Французская Гвинея, для подобного исследования. Иванов попытался получить поддержку для эксперимента от Советского правительства. Он написал несколько писем наркому просвещения А. В. Луначарскому и другим официальным лицам. В конце концов его предложением заинтересовался Н. П. Горбунов, управляющий делами СНК СССР. В сентябре 1925 года Горбунов помог выделить $10000 Академии наук для африканских экспериментов Иванова.

В марте 1926 года Иванов прибыл на станцию в Киндии, но провёл там всего лишь один месяц: как оказалось, станция не имела шимпанзе, достигших половой зрелости. Он вернулся во Францию, и через переписку получил разрешение от колониального губернатора Гвинеи на проведение экспериментов в ботанических садах Конакри.

Иванов прибыл в Конакри в ноябре 1926 года, сопровождаемый своим сыном, также Ильёй, который собирался ассистировать в его экспериментах. Иванов контролировал отлов взрослых шимпанзе внутри колонии, после чего они были перевезены в Конакри и содержались в клетках ботанических садов. 28 февраля 1927 года Иванов произвёл искусственное осеменение двух самок шимпанзе человеческой спермой, полученной от добровольцев. 25 июня он провёл осеменение третьей обезьяны. Ивановы покинули Африку в июле, они взяли с собой тринадцать шимпанзе, включая трех использованных в его экспериментах. Они уже знали, что первые две обезьяны не забеременели. Третья шимпанзе умерла во Франции, и также была определена как не беременная. Остальные шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в Сухуми.

Иванов пытался организовать осеменение человеческих женщин спермой шимпанзе ещё в Гвинее, однако французское колониальное правительство не одобрило этот эксперимент, также не осталось никаких документов, подтверждающих этот факт. Иванов писал:

Необходимо не только увеличить число опытов искусственного осеменения самок шимпанзе спермой человека, но и поставить опыты реципрокного скрещивания. Последние организовать в Африке гораздо труднее и сложнее, чем в Европе или у нас. Женщин, желающих подвергнуться опыту, несравненно легче найти в Европе, чем в Африке. Для этого рода опытов достаточно иметь 2—3 взрослых самцов антропоморфных обезьян.

После возвращения в Советский Союз в 1927 году Иванов предпринял ещё одну попытку провести осеменение женщин спермой обезьяны в Сухуми. В 1929 году с помощью Горбунова он получил поддержку от общества биологов-материалистов, группы из коммунистической академии. Весной 1929 года общество организовало комиссию по планированию экспериментов Иванова в Сухуми. Комиссия решила, что потребуется по крайней мере пять женщин-добровольцев для этого исследования. В июле 1929 года, ещё до начала эксперимента, Иванов узнал, что единственная обезьяна мужского рода в Сухуми, орангутан, достигший половой зрелости, умер. Новая партия шимпанзе достигла Сухуми только летом 1930 года.

Ссылка и смерть 
В ходе политической чистки в советском научном обществе Горбунов и другие учёные, принимавшие участие в планировке Сухумского эксперимента, потеряли свои позиции. Весной 1930 года Иванов подвергся политической критике в своем институте и 13 декабря 1930 года был арестован. Он получил пять лет ссылки в Алма-Ату, где работал, сохранив звание и должность профессора, в Казахском ветеринарно-зоотехническом институте до своей смерти от инсульта 20 марта 1932 года.

Академик И. П. Павлов содействовал написанию некролога, который был опубликован в 1933 году в № 5-6 журнала «Природа», и в письме вдове покойного заметил: «Нельзя не скорбеть о преждевременной смерти такого деятеля науки и практики, как Илья Иванович».

Память 
 Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И. И. Иванова.
 Памятная доска на здании ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко.

 В искусстве
 В 1929 году в журнале «Всемирный следопыт» в номерах с 4 по 8 под псевдонимом Б. Туров был опубликован научно-фантастический роман Б. К. Фортунатова «Остров гориллоидов».
 Опытами Иванова навеяны повесть Александра Старчакова «Карьера Артура Кристи» и незавершённая опера Дмитрия Шостаковича «Оранго», созданная в 1932 году на основе этой повести.

Избранные труды 
 Искусственное оплодотворение у млекопитающих. Экспериментальное исследование. — СПб., 1907.
 Искусственное оплодотворение домашних животных. — СПб., 1910.
 Методы искусственного осеменения и овцеводство // Шерстное дело. Кн. 2. — М., 1928.
 Искусственное осеменение млекопитающих // Труды V съезда зоотехников. — М., 1929.
 Искусственное осеменение домашних животных // Скотовод. — 1930. — № 7—9.

См. также 
 Богданов, Александр Александрович
 Воронов, Сергей Абрамович
 Фортунатов, Борис Константинович

Примечания

Литература 

 
 Иванов, Илья Иванович — статья из Большой советской энциклопедии (2-е издание)
 
 
 Лескова Н. Секс с большой обезьяной // Труд. — 8 апреля 2004. — № 064.
 
 Россиянов К. О. Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами // Вопросы истории естествознания и техники. — 2006. — № 1.
 Скаткин П. Н. Илья Иванович Иванов — выдающийся биолог. — М.: Наука, 1964. — 187 с.
 Файман Г. С. Дневник доктора Борменталя, или Как это было на самом деле // Искусство кино. — 1991. — № 7. — С. 94-100; № 8. — С. 77-81; № 9. — С. 155—160; № 10. — С. 155—160.
 Файман Г. С. Неформат. — М.: Издательство «Знание», 2013. — 180 с. ISBN 978-5-254-02023-3
 Фридман Э. П. История Сухумского питомника обезьян в аспекте развития медико-биологических исследований на приматах. Дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Сухуми, 1967.
 Шергин И. П. Профессор Илья Иванович Иванов — основоположник метода искусственного осеменения с.-х. животных // Вестник животноводства. — 1948. — Вып. 4 (имеется библиография трудов И. Иванова).

Ссылки 
 Ilya Ivanovich Ivanov // Encyclopædia Britannica
 C. D. L. Wynne. Kissing Cousins.

Генетики Российской империи
Зоологи Российской империи
Генетики России
Зоологи России
Зоологи СССР
Генетики СССР
Биологи, репрессированные в СССР
Преподаватели Московского зоотехнического института‎
Преподаватели Алма-Атинского зооветеринарного института